

Персоналії 

 Хитрово Богдан Матвійович — московський боярин. 
 Хитрово Володимир Миколайович — радянський геоботаник, флорист, фенолог, краєзнавець, доктор біологічних наук.
 Хитрово Єлизавета Михайлівна — дочка Михайла Іларіоновича Кутузова, подруга О. С. Пушкіна. Господиня відомого петербурзького салону.

Топоніми 

 Хитрово (Сафоновський район)
 Хитрово (Єлецький район)
 Хитрово (Данковський район)
 Хитрово (Долгоруковський район)
 Хитрово (Воловський район)